Сант-Агусти́-де-Льюсане́с () или Сан-Агусти́н-де-Льюсане́с ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 13,38 км². Население — 101 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны